Bukowo steht für:

Orte in Bulgarien:
 Bukowo (Oblast Plowdiw)
 Bukowo (Oblast Smoljan)
 Bukowo (Oblast Blagoewgrad)

Orte in Mazedonien:
 Bukowo (Mazedonien)

Orte in Polen:
 Bukowo (Stettin), ein Stadtviertel von Stettin (Stettin-Buchholz)
 Bukowo (Bartoszyce), Dorf Buchau, Powiat Bartoszycki
 Georgenwerk (polnisch Bukowo), Powiat Opolski
 Bukowo (Rajgród), Dorf in der Woiwodschaft Podlachien
 Bukowo (Człuchów), Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Człuchów
 Bukowo (Lipnica), Dorf in der Woiwodschaft Pommern
 Bukowo (Sierakowice), Dorf in der Woiwodschaft Pommern
 Bukowo (Stary Targ), Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Stary Targ
 Bukowo (Człopa), Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Człopa
 Bukowo (Polanów), Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Polanów
 Bukowo (Rymań), Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Rymań
 Bukowo (Tychowo), Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Tychowo
 Bukowo Morskie, Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Darłowo
 Bukowo Człuchowskie
 Bukowo Duże
 Bukowo Polanowskie

Siehe auch:
 Jezioro Bukowo, Buckower See, Strandsee in Pommern
 Kloster Bukowo, Kloster Buckow, Zisterzienserkloster in Hinterpommern